Jacków ist Name vierer polnischer Dörfer:
 Jacków (Daszyna) in der Woiwodschaft Łódź, Gemeinde Daszyna
 Jacków (Żytno) in der Woiwodschaft Łódź, Gemeinde Żytno
 Jacków (Mełgiew) in der Woiwodschaft Lublin, Gemeinde Mełgiew
 Jacków (Kruszyna) in der Woiwodschaft Schlesien, Gemeinde Kruszyna